Philipp von Hessen (* 6. November 1896 in Schloss Rumpenheim bei Offenbach; † 25. Oktober 1980 in Rom) war ein Prinz aus der Linie Hessen-Kassel des Hauses Hessen und als nationalsozialistischer Politiker Oberpräsident der preußischen Provinz Hessen-Nassau. Da seine beiden älteren Brüder im Ersten Weltkrieg gefallen waren, wurde er nach dem Tod seines Vaters 1940 Chef der Linie Hessen-Kassel und nannte sich
der Tradition der Familie gemäß Landgraf von Hessen.

Leben

Jugend und Ausbildung 
Philipp von Hessen wurde als dritter Sohn des Prinzen Friedrich Karl von Hessen-Kassel und Hessen-Rumpenheim und der Prinzessin Margarethe von Preußen geboren. Seine Urgroßmutter mütterlicherseits war Königin Victoria von Großbritannien, seine Mutter war die jüngste Schwester des Kaisers Wilhelm II. Er besuchte zunächst das Goethe-Gymnasium in Frankfurt am Main und anschließend das Helmholtz-Gymnasium Potsdam. Er kämpfte im Ersten Weltkrieg als Freiwilliger und Leutnant im Großherzoglichen Leib-Dragoner-Regiment.

Als sein Vater Friedrich Karl 1918 gewählter König von Finnland wurde, bestimmte dieser nicht seinen ältesten lebenden Sohn Philipp, sondern dessen jüngeren Zwillingsbruder Wolfgang (1896–1989) zum Kronprinzen von Finnland. Philipp sollte dagegen die Geschäfte der Familie in der hessischen Heimat weiterführen.

Nach dem Ende des Krieges begann er ein Studium der Kunstgeschichte, zunächst in Berlin, später in Rom. Dort soll er auch als Architekt gewirkt haben. Er traf 1921 in Rom den zehn Jahre älteren britischen Dichter Siegfried Sassoon; die beiden hatten etwa ein Jahr lang eine Liebesbeziehung.

Philipp heiratete am 23. September 1925 Prinzessin Mafalda von Savoyen, eine Tochter des Königs Viktor Emanuel III. von Italien. Das Ehepaar lebte in Italien und hatte vier Kinder.

Gerüchte über Philipps sexuelle Neigungen kursierten in nationalsozialistischen Kreisen. Karl Wolff, General der Waffen-SS äußerte in seinem Entnazifizierungsverfahren, dass der Prinz „als homosexuell gegolten“ habe.

Nationalsozialistischer Politiker 

Schon vor Errichtung des NS-Staates war Prinz Philipp aktiver Nationalsozialist. Er war bereits 1930 in die NSDAP (Mitgliedsnummer 418.991) und 1931 auch in die SA eingetreten, in der er am 9. November 1938 Obergruppenführer wurde. Mit seinen Mitgliedschaften sorgte er u. a. dafür, die NSDAP auch in adligen Kreisen „salonfähig“ zu machen. Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme wurde er 1933 von seinem langjährigen Freund Hermann Göring zum Oberpräsidenten der Provinz Hessen-Nassau ernannt. Gleichzeitig war er der Obersten SA-Führung zugeteilt.

Als Schwiegersohn des italienischen Königs nutzten ihn die Nationalsozialisten zur Vermittlung von Kontakten zu Benito Mussolini, der anfangs zurückhaltend gegenüber dem NS-Regime war. In den 1930er-Jahren übernahm er verschiedene diplomatische Missionen nach Italien, vorbei an offiziellen diplomatischen Kanälen. Am 25. August 1939 informierte er in Hitlers Auftrag Mussolini über den bevorstehenden Überfall auf Polen.

Ab 30. Januar 1939 war Philipp Inhaber des Goldenen Parteiabzeichens der NSDAP.

Mit Hitler verbanden ihn gemeinsame Kunst- und Architekturinteressen. Er vermittelte den Kauf zahlreicher wichtiger Kunstwerke für das große Museum, das Hitler in Linz plante. Die Reichskanzlei richtete ihm zu diesem Zweck ein Sonderkonto bei der Deutschen Botschaft in Rom ein, über das Prinz Philipp frei verfügen konnte. In den Jahren 1940/41 nahmen die deutschen Kunsteinkäufe in Italien daraufhin derart zu, dass die faschistische Regierung den Verkauf von Kunstschätzen an Ausländer im September 1941 untersagte.

Im Jahr 1941 kühlten die Beziehungen zwischen Philipp und Hitler ab. Philipp und seine Ehefrau kamen als Sonderhäftlinge in KZ-Haft, als sein Schwiegervater Mussolini im Juli 1943 verhaften ließ. Mafalda starb 1944 nach einem Luftangriff auf das KZ Buchenwald. Philipp verbrachte den Rest des Krieges in verschiedenen Lagern, darunter Flossenbürg und Dachau, und wurde 1945 von der Wehrmacht befreit. Wegen seiner prominenten Rolle im nationalsozialistischen Regime kam er danach in alliierte Haft, aus der er 1947 entlassen wurde.

Nachkriegszeit 
Nach seiner Freilassung wohnte er wechselweise in Schloss Fasanerie, wo sich auch seine Antikensammlung befindet, und in Italien. Der kinderlose Ludwig von Hessen und bei Rhein adoptierte 1960 Philipps Sohn Moritz, so dass sich nach dem Tod von Ludwig 1968 die beiden seit 1567 getrennten Hauptlinien des Hauses Hessen, Hessen-Kassel und Hessen-Darmstadt, wieder zum 'Haus Hessen' vereinigten.

Vorfahren

Nachkommen 
 Moritz (1926–2013)
 ⚭ 1964 Tatiana Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg
 Heinrich (1927–1999)
 Otto Adolf (1937–1998)
 ⚭ 1988 Elisabeth Bonker
 Elisabeth Margarete (* 1940)
 ⚭ 1962 Friedrich Carl Graf von Oppersdorff (1925–1985)

Literatur 
 Heinrich Prinz von Hessen: Der kristallene Lüster. Meine deutsch-italienische Jugend 1927–1947. Piper, München/ Zürich 1994. ISBN 3-492-03639-2.
 Anders Huldén: Finnlands deutsches Königsabenteuer 1918. Traute Warnke Verlag, Reinbek 1997, ISBN 3-9801591-9-1.
 Thomas Klein: Leitende Beamte der allgemeinen Verwaltung in der preußischen Provinz Hessen-Nassau und in Waldeck 1867 bis 1945 (= Quellen und Forschungen zur hessischen Geschichte. Bd. 70). Hessische Historische Kommission Darmstadt, Historische Kommission für Hessen, Darmstadt/ Marburg 1988, ISBN 3-88443-159-5, S. 142.
 Jobst Knigge: Prinz Philipp von Hessen. Hitlers Sonderbotschafter für Italien. Humboldt-Universität, Berlin 2009 (edoc.hu-berlin.de, PDF; 486 kB)
 Ovidio Lagos: Principessa Mafalda. Historia de dos tragedias. Editorial El Ateneo, Buenos Aires 2009.
 Jonathan Petropoulos: Royals and the Reich. The Princes von Hessen in Nazi Germany. Oxford University Press, 2006, ISBN 0-19-920377-6.
 Jürgen Trimborn: Arno Breker. Aufbau Digital, 2018, ISBN 978-3-8412-1578-9 ().

Genealogie  
 Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Fürstlichen Häuser (Hofkalender) 1942. In: "Der Gotha". 179. Auflage. III. Abt., A, Hessen (Hessen-Philippsthal-Barchfeld). Justus Perthes, Gotha November 1941, S. 48. Digitalisat
 Genealogisches Handbuch der Fürstlichen Häuser, Band IV, Band 14 der Gesamtreihe GHdA, I, Abt. Sachbearbeitung: Hans Friedrich von Ehrenkrook, Jürgen von Flotow, Friedrich Wilhelm Euler, C. A. Starke, Glücksburg/Ostsee 1956, S. 33.

Weblinks

Einzelnachweise 

Politiker (Deutsches Reich, 1933–1945)
Leutnant (Preußen)
Person im Ersten Weltkrieg (Deutsches Reich)
Person (Offenbach am Main)
NSDAP-Mitglied
Träger des Goldenen Parteiabzeichens der NSDAP
SA-Mitglied
Offenbach-Rumpenheim
Häftling im KZ Dachau
Häftling im KZ Flossenbürg
Kunstsammler
Philipp #Hessen
Deutscher
Geboren 1896
Gestorben 1980
Mann